Hassan Moghadam (1898-1925), dramaturge, un des premiers auteurs iraniens de pièces de théâtre.
 Hassan Tehrani Moghaddam (1959-2011), militaire iranien
 Mehdi Sojoudi Moghaddam (né en 1962), écrivain, traducteur littéraire et savant iranien
 Nasser Moghaddam (1921-1979), homme politique iranien
 Valentine Moghadam (née en 1952), universitaire, militante et essayiste féministe iranienne